Bangi peut être :
 Bangi, un nom indien ;
 Bangi (Afghanistan) ;
 Bangi (Népal) ;
 Bangi (Malaisie) ;
 le bangi ou bobangi, langue bantoue ;
 le peuple Bangi, peuple bantou.
 Bangi, une station du métro de Séoul

Voir aussi 
 Bangui, capitale de la République centrafricaine.

Homonymie de toponyme